Категории трудности пещер - категории, присваиваемые пещерам в зависимости от трудности их прохождения.

Типы пещер 
Пещеры делятся на 3 типа: горизонтальные, вертикальные и комбинированные:
 Горизонтальные пещеры не требуют особых навыков и специального снаряжения для преодоления.
 Вертикальные пещеры в основном состоят из отвесных и наклонных ходов и требуют специальной подготовки.
 Комбинированные пещеры включают в себя вертикальные и горизонтальные участки.

Категории трудности 
Пещеры, для прохождения которых требуется специальное обучение и снаряжение (помимо каски и источника света), делятся на 9 категорий трудности: 1, 2А, 2Б, 3А, 3Б, 4А, 4Б, 5А, 5Б. Основным критерием для определения категории трудности пещеры являются количество препятствий, их сложность и время, необходимое для их преодоления.
 1 категория - пещеры, для прохождения которых требуется минимальное количество вспомогательных средств. Глубина колодцев не более 40 метров. Колодцы, как правило, сухие и простые для прохождения. В горизонтальных пещерах должны иметься препятствия: узости, участки несложного скалолазания или обводненные участки. Время прохождения - 2-8 часов. Общая глубина - 20-100 метров.
 2А категория - колодцы могут быть обводненными, но без сильных водостоков. Горизонтальные пещеры могут иметь открытые сифоны. Время прохождения 3-8 часов. Общая глубина 40-180 метров.
 2Б категория - аналогично категории 2А, но количество препятствий больше. Время прохождения - 6-16 часов. Общая глубина 150-300 метров.
 3А категория - колодцы могут быть сильно обводнены. В горизонтальных пещерах могут быть небольшие сифоны, требующие применения аппаратов автономного дыхания. Время прохождения - 12-48 часов. Общая глубина - 180-360 метров.
 3Б категория - аналогично категории 3А, но количество препятствий больше. Время прохождения - 2-5 дней. Общая глубина 320 - 550 метров.
 4А категория - пещеры вертикального и смешанного типа, для их прохождения требуется установка промежуточного пункта питания и отдыха на маршруте или подземного лагеря. Могут быть участки сложного лазания, в том числе с применением штурмовых лесенок, шестов и т.п. Время прохождения - 4-8 дней. Общая глубина 420 - 550 метров.
 4Б категория - аналогично категории 4А, но количество препятствий больше. Время прохождения - 7-14 дней.
 5А категория - множество всевозможных препятствий. Для прохождения требуется установка подземных лагерей. Время прохождения 12-18 дней. Общая глубина - 800-1200 метров.
 5Б категория - необходима установка нескольких подземных лагерей. Время прохождения - свыше 18 дней. Общая глубина свыше 1100 метров.

Кадастр пещер 
С 2018 года действует общероссийский кадастр пещер SpeleoAtlas.ru.

Ссылки 
Перечень классифицированных пещер 1989 год

Пещеры